Миначёв:
 Миначёв, Наиль Кабирович (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Миначёв, Хабиб Миначевич (1908—2002) — советский и российский химик, академик АН СССР.